John Neergaard ist der Name folgender Personen:

* John Neergaard (Politiker) (1795–1885), norwegischer Politiker
 John Neergaard (Sänger) (1901–1964), norwegischer Sänger (Bariton)